

Anno 
 339 o 339 a.C.

Matematica 
 339 (numero)